Mersin ou Mersim é uma cidade e área metropolitana () do sul da Turquia. É a capital da província homónima e faz parte da Região do Mediterrâneo. É a capital da província homónima (antigamente chamada İçel) e faz parte da Região do Mediterrâneo. Em 2012, a população da área metropolitana era de  habitantes.

No período helenístico chamou-se Zefírio (Zephyrion), nome ainda usado em  , que foi romanizado (Zephyrium). No  foi rebatizada de Adrianópolis ou Hadrianópolis, em honra do imperador romano Adriano .

Ligações externas

 
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia